Robert Peel kan syfta på bland andra:

* Sir Robert Peel (1750–1830) – en brittisk industriidkare och politiker
 Sir Robert Peel (1788–1850) – en brittisk politiker, premiärminister
 Sir Robert Peel (1822–1895) – en brittisk politiker